Universitet je název pro několik stanic metra, nacházejících se v zemích bývalého SSSR:

 Universitet (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Sokolničeské lince
 Universitet (stanice metra v Tbilisi) – stanice metra v Tbilisi

Související články 

 Universytet (stanice metra v Kyjevě) – stanice metra v Kyjevě
 Universytet (stanice metra v Charkově) – stanice metra v Charkově